José Luis Pochettino
  Mauricio Pochettino
  Tomás Pochettino